Mit Drachenorden werden bezeichnet

der 1408 gegründeter ungarische Adelsorden, siehe  Drachenorden
der 1863 gestiftete chinesische Drachen-Orden
der 1881 gestiftete chinesische Orden vom Doppelten Drachen